Liangshui He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liangshui He (vattendrag i Kina, Jilin), 
 Liangshui He (vattendrag i Kina, lat 41,76, long 120,77), 

Robotskapade Kinaförgreningar